Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара прсним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2015. одржало се у два дана 3. августа (квалификације и полуфинале) и 4. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је било пријављено укупно 70 такмичарки из 61 земље.

Титулу светског првака из 2013. није успела да одбрани литванска пливачица Рута Мејлутите пошто је финалну трку завршила као другопласирана са 70 десетинки секунди заостатка за новом светском првакињом у овој дисциплини Јулијом Јефимовом из Русије. Бронзану медаљу освојила је такмичарка из Јамајке Алија Аткинсон која је треће место освојила са свега једном стотинком предности у односу на четрвртопласирану Канако Ватанабе из Јапана. Уједно је то била и прва медаља у историји са светских првенстава у великим базенима за јамајчанско пливање.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током такмичења постављена су три нова национална рекорда у овој дисциплини.

Земље учеснице 
За трке на 100 метара прсним стилом било је пријављено укупно 70 такмичарки из 61 земље, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у 7 квалификационих група, а сваку од група чинило је по 10 пливачица. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки које су у квалификацијама оствариле најбоља времена.

Квалификационе трке пливане су 3. августа у јутарњем делу програма, са почетком прве трке у 10:07 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација; НР - национални рекорд

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су у вечерњем делу програма 3. августа са почетком у 17:58 по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд

Финале 

Финална трка пливана је 4. августа са почетком у 19:27 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.